Schweizer Fussballmeisterschaft 2015/16 steht für:

 Super League 2015/16 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2015/16, zweithöchste Spielklasse
 Promotion League 2015/16, dritthöchste Spielklasse